

Sigle 

GL est un sigle qui signifie :
 Fonte GL, Graphite lamellaire ;
 General Ledger, expression anglaise qui signifie comptabilité générale ;
 Graphics Library, une librairie graphique ancêtre d'OpenGL développée par la compagnie Silicon Graphics ;
 Gliese, un catalogue d'étoiles proches du système solaire ;
 Groupe général linéaire (General Linear Group) en mathématiques ;
 Good luck en anglais, soit « Bonne chance » ;
 Girl's Love, un type d'œuvre ayant pour sujet l'amour homosexuel féminin au Japon ;
 Gauche verte (), parti politique néerlandais ;
 Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg ;
Galeries Lafayette, une enseigne de grands magasins.

Symbole 
GL est un symbole, qui signifie :
 gigalitre, unité de mesure de capacité
 Gl était le symbole du « glucinium », nom ancien du béryllium.

Code 
GL est un code qui signifie :
 Air Greenland (Groenland), selon le code AITA ;
 Glaris, le canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH) ;
 Groenland, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .gl ;
 Le code de langue du galicien dans la norme ISO 639-1.

Voir aussi 
 En automobile, GL désigne un véhicule du constructeur Mercedes-Benz.
 Kaos GL est un groupe de revendication turc

Code
Code de canton suisse